El Kitāb al-tabīj (), conocido en español como El libro de cocina, es el nombre de dos libros de cocina árabe diferentes, escritos en dos épocas diferentes dentro de la Edad Media (ambos dentro del periodo abasida). Estos libros llegaron a influenciar los procesos culinarios de la cocina andalusí en la península ibérica del .

Características 
Se menciona en la literatura con este nombre pero bien puede referirse a cualquiera de los dos libros: 
 Uno escrito en el  por Ibn Sayyar al-Warraq, este es con toda probabilidad uno de los libros más antiguos de la cocina medieval que haya sobrevivido a nuestros días. La mayoría de las referencias suelen referirse a este libro.
 Uno escrito en 1226 por Muhammad bin Hasan al-Baghdadi (aproximadamente en 1239) se trata de una guía culinaria más escueta que su homónimo anterior. 

Ninguno de los dos describe detalladamente los procesos culinarios como para reproducir las recetas, el valor actual es puramente histórico y permite tener indicaciones sobre los ingredientes empleados en la época, el uso de las especias y como trataban a algunos procesos culinarios.

Véase también 
 Gastronomía árabe
 Libro de cocina del anónimo andalusí
 Fadalat al-Jiwan, otro libro de cocina andalusí

Referencias 

Gastronomía de la Edad Media
Gastronomía árabe
Libros de cocina de al-Ándalus